

Patronyme 

 Jean-François Ducis (1733-1816), écrivain, poète et académicien français, oncle de Jean-Louis.
 Jean-Louis Ducis (1775-1847), peintre français, neveu de Jean-François.
 Claude-Antoine Ducis (1819-1895), abbé, professeur et historien français.
 Pierre-Jean Ducis (1907-1980), réalisateur français.

Patronyme français